Хюттиг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хюттиг, Валериус (1869—1934) — немецкий инженер, почетный профессор в Дрезденском техническом университете.
 Хюттиг, Ганс (1894—1980) — комендант концентрационных лагерей Нацвейлер-Штрутгоф и Герцогенбуш, оберштурмбаннфюрер СС.